Ліпранді Іван Петрович (1790–1880) — російський історик, генерал-майор.
 Ліпранді Олександр Павлович — російський публіцист.
 Ліпранді Павло Петрович (1796–1864) — російський генерал від інфантерії.
 Ліпранді Петро Іванович (1755–1810) — родоначальник дворянського роду Ліпранді в Російській імперії.
 Ліпранді Рафаїл Павлович (1838–1909) — генерал-майор Генерального штабу у відставці.